Рогозеро — лимноним.

Озёра 

 Рогозеро — озеро в северо-восточной части Мурманска.
 Рогозеро — озеро в Кемском районе Карелии.
 Рогозеро — озеро в Пудожском районе Карелии.
 Рогозеро — озеро, Холмогорский район, Архангельская область.

Населённые пункты 

 Рогозеро — быв. деревня в Пудожском районе Карелии, на Рогозере

Примечания